

Källor
Kungl. Brev 17/3 1837 (SFS 1837: 12).

Se även
Civilmilitär

Militära grader i Sverige